Bertula — род чешуекрылых из подсемейства совок-пядениц.

Описание 
Внешний край задних крыльев перед углом крыльев срезан, иногда слабо, отчего крылья крылья кажутся слегка трапециевидными. Дистальная часть передней голени самца образует ножны лапки. В гениталиях самки копулятивной сумка не изогнута. Проток копулятивной сумки не изогнут и не сужается конически к её корпусу.

Систематика 
В составе рода 95 видов в том числе:

Распространение 
Встречается в ориентельной и палеарктической зоогеографических областях.

Примечания 

Совки-пяденицы
Роды чешуекрылых